Уго́рщина (від , Oungroi; ; ) — країна у Центральній Європі.

Історія

Держави 
 Угорщина — сучасна республіка.
 Угорське князівство (до 1000)
 Королівство Угорщина (1000—1946)
 Королівство Угорщина (1526—1867) 
 Османська Угорщина (1541—1699)
 Австро-Угорщина (1867—1918)
 Землі корони Святого Стефана
 Королівство Угорщина (1920—1946)
 Східно-Угорське королівство
 Угорська Демократична Республіка (1918)
 Угорська Радянська Республіка (1919)
 Друга Угорська республіка (1946—1949)
 Угорська Народна Республіка (1949—1989)

Ідеї 
 Велика Угорщина